Чемпионат Нидерландов по шашкам среди мужчин 2017 года () прошёл с 6 по 15 апреля в городе Урк по круговой системе в 11 туров.

12 участников, среди них 6 международных гроссмейстеров, 2 международных мастера, 2 мастера ФМЖД.

 — Мартейн ван Эйзендорн

 — Александр Балякин

 — Рон Хёсденс

Ход турнира 
На чемпионате дебютировали Мартейн ван Эйзендорн и Валдо Алиар. Валдо стал самым возрастным дебютантом финалов — в 65 лет! Мартейн, двукратный чемпион мира среди юниоров, сходу стал чемпионом Нидерландов (18 очков в 11 партиях), оттеснив действующего чемпиона на вторую строчку с гигантским отрывом в 4 очка. Третью позицию не удержал, как два года подряд, Ауке Схолма, отдав ее многоопытному Рон Хёсденс, набравший 13 очков.

Результаты 
Onderlinge Результаты:

Ссылки 
 чемпионата
 Итоговое положение с турнирной таблицей

Примечания 

Спорт в Нидерландах в 2017 году
2017 год в шашках
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Апрель 2017 года